Falgayrac est un patronyme porté notamment par :

 Catherine Falgayrac (née en 1962), animatrice de télévision française ;
 Jean Sébastien Falgayrac (1765-?), homme politique français.